Baljić ist der Familienname folgender Personen:

 Elvir Baljić (* 1974), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Mirsad Baljić (* 1962), jugoslawischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Balić